vBP steht für:
 vereidigter Buchprüfer

VBP steht für:
 Volksbandpass, ein Bandpass-Subwoofer speziell für Limousinen und Coupés 
 Verband Bernischer Psychologinnen und Psychologen, ein Berufsverband
 Verband bayerischer Privatschulen
 Verkehrsbetriebsgesellschaft Passau, Betreiber des Stadtbusverkehrs in Passau
 Vorhabenbezogener Bebauungsplan

VBP